THT steht für:
 Air Tahiti Nui, ICAO-Code der französisch-polynesischen Fluggesellschaft
 Tamchaket, IATA-Code des mauretanischen Flugplatzes in Hodh El Gharbi
 Technische Hochschule Twente, früherer Name der niederländischen Universität Twente
 Tetrahydrothiophen, wird als Geruchsstoff Erdgas hinzugefügt
 Through Hole Technology, englisch für „Durchsteckmontage“, im Gegensatz zur Oberflächenmontage (engl.: , SMT), ein Fachbegriff aus der Elektronik
 Token Holding Time, ein Zähler im Time Token Rotation Protocol (TTRP)
 Türk Hava Taşımacılık, ehemalige Tochtergesellschaft der türkischen Fluggesellschaft Turkish Airlines

T-HT steht für:
 Hrvatski Telekom

Tht. steht für:
 Theaitetos, ein Dialog Platons

THT